Salem's Lot kan syfta på:

 Salem's Lot– en roman från 1975 av Stephen King, se Staden som försvann
 Salem's Lot (1979) – amerikansk miniserie med David Soul i huvudrollen
 Salem's Lot (2004) – amerikansk miniserie, nyinspelning av serien från 1979, med Rob Lowe i huvudrollen
 Salem's Lot - återkomsten – amerikansk film från 1987, uppföljare till miniserien från 1979